De Scottish League Cup 2009–10 was de 64ste editie van het tweede prestigieuze toernooi in Schotland, vanwege de sponsor ook wel bekend als de CIS Insurance Cup. Titelhouder was Celtic FC. Het toernooi begon op zaterdag 1 augustus 2009 en eindigde op zondag 21 maart 2010. Rangers FC won de League Cup voor de 26ste keer. In de finale was de club met 1-0 te sterk voor St. Mirren FC. Het enige doelpunt kwam op naam van Kenny Miller.

Schema

Zie ook
 Schots voetbalkampioenschap 2009/10

2010
Bekervoetbal 2009/10